Andreia Pedroso é uma cantora, letrista da música popular brasileira.

Discografia 
 O livro das canções
 Festival Vitória em Canto
 Cantos de memória

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Produtores musicais do Rio de Janeiro (estado)